Гран-прі Монако 2021 (офіційно — Formula 1 Grand Prix de Monaco 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 23 травня 2021 року на трасі Монте-Карло в Монако. Гран-прі Монако — п'ятий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону 2021 року.

Кваліфікація

Перегони

Виноски

Примітки 

Гран-прі Монако
Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1